Уильям Бассет (Бассетт) () — имя ряда представителей английского рода Бассетов, а также других носителей данной фамилии: Уильям Бассет (ум. ок. 1185) — английский землевладелец, юстициарий, шериф Уорикшира и Лестершира в 1164—1170, шериф Линкольншира в 1177—1185 годах, младший сын юстициария Ричарда Бассета от брака с Матильдой Ридель, родоначальник ветви Бассетов из Сапкота.
 Уильям Бассет (ум. 1249) — юстициарий, вероятно, сын Саймона Бассета из Сапкота.
 Уильям Бассет (ум. 1356/1357) — судья королевской скамьи, сын Уолтера Бассета.
 Уильям Бассет (1644—1695) — английский богослов, сын Томаса Бассета, министра Великого Харборо в Уорикшире.
 Уильям Бассетт (ок. 1590—1667) — английский ремесленник, колонист, переселившийся в Северную Америку.
 Уильям (Билли) Бассет (27 января 1869 — 8 апреля 1937) — английский футболист, выступавший за клуб «Вест Бромвич Альбион» и сборную Англии.